Vescovato (Corsica), gemeente in het Franse departement Haute-Corse
 Vescovato (Cremona), gemeente in de Italiaanse provincie Cremona